Az 1968-as női kosárlabda-Európa-bajnokságnak Olaszország adott otthont 1968. július 5. és július 15. között. A kontinenstornán 13 csapat vett részt. A tornát a szovjet válogatott nyerte, a magyar csapat tizedik lett.

Lebonyolítás 
A házigazda Olaszország automatikusan a döntő csoportkörbe került. A maradék 12 csapatot 3 darab, 4 csapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a döntő csoportkörbe, a harmadik és negyedikek a 8–13. helyért játszhattak. A helyosztó csoportokban is körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoportok végeredménye egyben a torna végeredményét is jelentette.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 8–13. helyért

Döntő csoportkör

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1968
Európa-bajnokság